Philomycus flexuolaris är en snäckart som beskrevs av Rafinesque 1820. Philomycus flexuolaris ingår i släktet Philomycus och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
flexuolaris